

Toponyme

Carmo est une municipalité de l'Etat de Rio de Janeiro
 Carmo do Rio Verde est une municipalité de l'État de Goiás
 Carmo da Cachoeira est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Carmo da Mata est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Carmo de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Carmo do Cajuru est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Carmo do Paranaíba est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Carmo do Rio Claro est une municipalité de l'État du Minas Gerais

est une ville de la région de Bari, dans le Puntland

Patronyme 

 David Carmo (1999-), footballeur portugais.
 José Carmo Pais (1947-2015), footballeur portugais.
 Maria do Carmo Silveira (1960-), femme politique santoméenne.
 Virgilio do Carmo da Silva (1967-), cardinal timorais, archevêque de Dili.

Patronyme portugais